Wołczki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Szczomyślica.
 Wołczki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Gródek.
 Wołczki – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.
 Wołczki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.